Келтска лига у рагбију 2008/09. (службени назив: 2008–09 Magners League) је била 8. сезона Келтске лиге у рагбију. Учествовало је 10 рагби тимова из Шкотске, Велса, Северне Ирске и Републике Ирске.

Трофеј је освојио Манстер.

Учесници

Табела

Статистика и награде 

Највише поена

  Фелипе Контепоми 161, Ленстер
  Џејмс Хук 161, Оспрејс
  Крис Патерсон 159, Единбург
  Ијан Китли 124, Конот
  Ден Паркс 117, Глазгов

Највише есеја

  Том Еванс 9, Глазгов
  Фион Кер 8, Конот
  Кејт Ерлс 8, Манстер
  Бен Кејрнс 7, Единбург
  Лук Фицгералд 7, Ленстер

Референце 

Сезоне Келтске лиге у рагбију
Рагби у 2008.
Рагби у 2009.